Omega Aquilae (ω Aql) puede referirse a dos estrellas distintas en la constelación del Águila:

 Omega1 Aquilae (25 Aquilae), estrella de magnitud 5,28.
 Omega2 Aquilae (29 Aquilae), estrella blanca de magnitud 6,02.